Aas eller AAS har flere betydninger:
 Aas (efternavn)
 Aas (Pyrénées-Atlantiques), en by i Frankrig
 Ateliers Aéronautiques de Suresnes, en tidligere fransk flykonstruktionsvirksomhed
 Alcatel Alenia Space, et luftfartsselskab, nu Thales Alenia Space
 Austrian Air Services, et tidligere flyselskab fra Østrig (ICAO-designator)
 African Academy of Sciences, en afrikansk videnskabelig organisation
 Air Ambulance Service, en britisk velgørende organisation
 All-America Selections, en organisation der fremmer udvikling af nye typer havefrø
 American Antiquarian Society, en amerikansk sammenslutning og nationalt forskningsbibliotek
 American Anti-Slavery Society
 American Arachnological Society, en sammenslutning af amatører og professionelle araknologer
 American Association of Suicidology, en amerikansk NGO, der arbejder med selvmordsforebyggelse
 American Astronautical Society, en uafhængig videnskabelig og teknisk gruppering i USA
 American Astronomical Society, en amerikansk sammenslutning af professionelle astronomer
 Ansar al-Sunna, eller Jamaat Ansar al-Sunna, en militant gruppe der opererer i Irak
 Arnold Air Society, en professionel æresgudstjenestesorganisation for officerkandidater for det amerikanske luftvåben
 Association for Academic Surgery
 Association for Asian Studies
 Assyrian Academic Society
 Assyrian Aid Society
 Australian Academy of Science, en uafhængig, statsstøttet sammenslutning til fremme af videnskaben
 Australian Anthropological Society
 Audit and Assurance Standards issued by ICAI, institut for statsautoriserede revisorer i Indien
 Austin American-Statesman, en avis i Texas i USA
 Atomisk absorptionsspektroskopi, for kvantitativ bestemmelse af grundstoffer
 ASCII Adjust after Subtraction, en x86 Intel BCD opcode
 As a service
 Akut aortasyndrom
 Anabolt–androgent steroid, eller blot anabolt steroid
 A.a.s (kunstgruppe), britisk kunstkollektiv
 Acta Apostolicae Sedis, Vatikanstatens officielle kommentarer
 IATA-kode for Apalapsili Airport i Apalapsili i Indonesien
 Armed Aerial Scout, et erstatningsprogram for OH-58 Kiowa i den amerikanske hær
 ISO 639-3-sprogidentifikationskode for asa, et uddødt sprog fra Tanzania
 Associate of Applied Science, en uddannelsesgrad
 Taylor County Airport (Kentucky), Campbellsville, USA, FAA LID
 Sony Auto-lock Accessory Shoe på et kamera
 Abandon All Ships, et italiensk-canadisk metalcore-band fra Toronto i Ontario i Canada
 Anglo-American School of Moscow
 Anglo-American School of Sofia